И́горь Анато́льевич Громы́ко (род. 25 июня 1954) — российский дипломат. Внук председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея Андреевича Громыко.

Биография 
В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.

С 1979 года на дипломатической службе в МИД СССР, потом в МИД России.

Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и загранучреждениях министерства.

В 2003—2006 годах — советник-посланник Посольства Российской Федерации в Армении.

С 2007 года — заместитель директора Четвёртого департамента стран СНГ.

С 28 декабря 2009 по 3 февраля 2014 года — постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств в Минске, Республика Белоруссия.

В 2014—2019 годах — заместитель директора Четвёртого департамента стран СНГ МИД России.

С 17 июня 2019 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Мали.

С 28 августа 2019 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Нигер по совместительству.

Владеет английским языком.

Дипломатические ранги 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (1 февраля 2006 года).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (30 июля 2012 года).
 Чрезвычайный и полномочный посол (13 декабря 2019).

Семья 
 Дед — Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел СССР в 1957—1985 годах.
 Отец — Анатолий Андреевич Громыко, член-корреспондент РАН.
 Мать — Маргарита Громыко.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (17 июля 2019 года) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Постоянного представительства России
 Руководители российских загранучреждений на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Представители Российской Федерации при СНГ
Послы Российской Федерации в Мали
Послы Российской Федерации в Нигере
Андрей Громыко